Liste Swadesh de 207 mots en français et en suédois.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Suédois

Liens externes 
  Dictionnaires de suédois (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh (source)
  Wiktionnaire suédois

Suedois
Langue suédoise